Nat – bóstwa i duchy czczone w Birmie (Mjanmie).
 nat – jednostka miary ilości informacji.
 Network Address Translation